Регија, или регион, термин је који савремени географи користе за описивање подручја копна или воде које је део веће целине.

Синоними:
 крај, део веће просторне целине
 предео, мања просторна целина
 подручје
 област, део неке територије
 округ

Медицинско значење:
 регија, део тела или ваздушни слој

Види још
 Регион (вишезначна одредница)